Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Lacanobia
 Lacera
 Lacibisa
 Lacides
 Lacinipolia
 Lagoptera
 Lambana
 Lampadephora
 Lampra
 Lamprolopha
 Lamprosia
 Lamprosticta
 Lamprotes
 Lamura
 Lankialaia
 Laphygma
 Laquea
 Larassa
 Larixsotis
 Lascoria
 Lasianobia
 Lasiestra
 Lasionhada
 Lasionycta
 Lasiopoderes
 Lasiosceles
 Lasiplexia
 Lasiridia
 Laspeyria
 Latanoctua
 Latebraria
 Lathosea
 Latirostrum
 Laugasa
 Lecasia
 Lecerfia
 Ledaea
 Ledereragrotis
 Leida
 Leiometopon
 Leiorhynx
 Leioselia
 Leiostola
 Leistera
 Lemmeria

 Leonides
 Leoniloma
 Lephana
 Lepidodelta
 Lepidodes
 Lepidopalpia
 Lepidopyrga
 Lepidotrama
 Lepipolys
 Lepitoreuma
 Leptamma
 Lepteria
 Leptoctenista
 Leptologia
 Leptotroga
 Lesmone
 Letaba
 Letis
 Leucagrotis
 Leucania
 Leucanimorpha
 Leucanitis
 Leucapamea
 Leucatomis
 Leucochlaena
 Leucocnemis
 Leucocosmia
 Leucogonia
 Leucogramma
 Leucomelas
 Leuconycta
 Leucosemia
 Leucosigma
 Leucotela
 Leucotelia
 Leucotrachea
 Leucovis
 Leumicamia
 Libisosa
 Libyana
 Libyphaenis
 Libystica
 Licha
 Ligidia
 Lignicida

 Lignispalta
 Lineopalpa
 Lineostriastiria
 Lipatephia
 Listonia
 Lithacodia
 Lithilaria
 Litholomia
 Lithomoia
 Lithophane
 Lithophasia
 Lithopolia
 Lithosiopsis
 Litocala
 Litognatha
 Litomitus
 Litoprosopus
 Litoscelis
 Litosea
 Liviana
 Lobocheilos
 Lobophyllodes
 Loboplusia
 Lobotorna
 Lochia
 Lois
 Lomanaltes
 Lomilysis
 Longalatedes
 Longicella
 Longivesica
 Lopharthrum
 Lophiophora
 Lophocalama
 Lophoceramica
 Lophocerynea
 Lophocoleus
 Lophocraspedon
 Lophocryptis
 Lophocyttarra
 Lophodaxa
 Lophodelta
 Lophoditta
 Lophograpta
 Lophomilia

 Lophomyra
 Lophonotidia
 Lophonycta
 Lophopanilla
 Lophophora
 Lophoplusia
 Lophoptera
 Lophorache
 Lophoruza
 Lophotarsia
 Lophotavia
 Lophoterges
 Lophotidia
 Lophotoma
 Lophotyna
 Lophozancla
 Lophuda
 Lorezia
 Loscopia
 Loxagrotis
 Loxioda
 Loxopamea
 Luberta
 Lucasidia
 Luceria
 Luceriola
 Lugana
 Lukaschia
 Luperina
 Luteohadena
 Lutogonia
 Lycanades
 Lycaugesia
 Lycimna
 Lycophorus
 Lycophotia
 Lygephila
 Lygniodes
 Lygranthoecia
 Lyncestis
 Lysimelia
 Lyssia
 Lytaea
 Lythrodes

Примечания 

Совки
Списки бабочек